Olivia Rogowska (Melbourne, 1991. június 7. –) ausztrál teniszezőnő, párosban a Nemzetközösségi Játékok ezüstérmese (2010).

2007-ben kezdődött karrierje során 16 egyéni és 18 páros ITF-tornát nyert meg. Legjobb egyéni világranglista-helyezése egyéniben a 102. hely volt, ezt 2014. augusztus 11-én érte el, párosban a 86. helyre került 2014. augusztus 4-én.

A Grand Slam-tornákon az eddigi legjobb helyezését a 2009-es Roland Garroson, valamint a 2012-es, a 2014-es és a 2018-as Australian Openen érte el, amelyeken a második körig jutott. Párosban legjobb eredménye a 2014-es Australian Openen elért 3. kör.

2012-ben és 2015-ben Ausztrália Fed-kupa-válogatottjának tagja volt.

2010-ben a Nemzetközösségi játékokon Jessica Moore partnereként női párosban ezüstérmet szerzett.

ITF döntői 28: (16–12)

Páros: 27 (18–9)

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források

További információk

Ausztrál teniszezők
1991-ben született személyek
Élő személyek
Ausztrál nők